Joe Sacco ist der Name folgender Personen:

* Joe Sacco (Comiczeichner) (* 1960), maltesisch-amerikanischer Comiczeichner und Journalist
 Joe Sacco (Eishockeyspieler) (* 1969), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer